YBE steht für:
 Flughafen Uranium City (IATA-Code), Flughafen von Uranium City, kanadische Provinz Saskatchewan

ybe steht für:
 West-Yugurisch (ISO-639-3-Code)

Abkürzung